Боббио:

 Боббио — старинный город-курорт (бальнеология, горные лыжи) в итальянском регионе Эмилия-Романья.
 Боббио, Норберто (1909—2004) — итальянский философ, историк, политолог.

См. также 
 Боббио-Пелличе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.